Маттиас де Цордо (; род. 21 февраля 1988, Бад-Кройцнах) — немецкий легкоатлет, чемпион мира в метании копья (2011).

С результатом 87,81 метра выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в 2010 году в Барселоне.

В 2011 году выиграл золотую медаль на чемпионате мира в Тэгу с результатом 86,27 метров. Закончил сезон 2011 года победой в Мемориале Ван-Дамма в Брюсселе с личным рекордом 88,36 метров, победив в серии соревнований. Брюссельский результат обеспечил ему также победу в Бриллиантовой лиге.

Достижения

Лучшие результаты сезонов 
 2006 — 71,67
 2007 — 78,67
 2008 — 82,51
 2009 — 80,15
 2010 — 87,81
 2011 — 88,36
 2012 — 81,62
 2013 — 81,49

Ссылки 
 
 DLV profile 

Метатели копья Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике